Cieki w Polsce
 Biały Rów – rów, dopływ Bzury
 Biały Rów – rów, dopływ Czarnej
 Biały Rów – rów, dopływ Młynówki Malborskiej

Przypisy